Pułki artylerii noszące numer „31”:

Polskie:
 31 Pułk Artylerii Lekkiej (1932–1939)
 31 Pułk Artylerii Przeciwpancernej (1944–1945)
 31 Pułk Artylerii Pancernej (1951–1955)

Austro-węgierskie:
 31 Pułk Artylerii Dywizyjnej (1894–1908) → Pułk Armat Polowych Nr 31 (1908–1916) → Pułk Armat Polowych Nr 30 (1916–1918) → Pułk Artylerii Polowej Nr 31 (1918)
 Pułk Armat Polowych Nr 10 (1908–1916) → Pułk Armat Polowych Nr 31